Schloss Welsberg bezeichnet

 Schloss Welsberg (Steiermark) bei Dietmannsdorf im Sulmtal/Steiermark
 Schloss Welsberg im Pustertal/Südtirol, siehe Schloss Welsperg